Брюлов може да се отнася за:

 Брюлови – фамилия руски архитекти и художници
 Александър Брюлов (1798 – 1877), руски архитект и художник, брат на Карл и Фьодор Брюлови, баща на Павел Брюлов
 Карл Брюлов (1799 – 1852), руски художник, брат на Александър и Фьодор Брюлови
 Николай Брюлов (1826 – 1885), руски архитект, син на Фьодор Брюлов
 Павел Брюлов (1840 – 1914), руски художник и архитект, син на Александър Брюлов
 Фьодор Брюлов (1793 – 1869), руски художник, живописец и график, брат на Карл и Александър Брюлови